Belley é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Belley apresentava uma população de 8466 habitantes, distribuídos por 4037 lares.

Ligações externas